„Bévéziers” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Marine nationale:
 „Bévéziers” (Q179) – okręt podwodny typu Redoutable z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 „Bévéziers” (S621) – okręt podwodny typu Agosta z lat 70. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy francuskich okrętów